De Intertoto Cup 2006 is een Europese competitie die aan 49 clubs uit 49 landen de kans bood om een plaats in de UEFA Cup 2006/07 te veroveren. Het toernooi ging over drie rondes, waarin de clubs elkaar in een thuis- als een uitwedstrijd ontmoeten. De op papier 26 zwakste clubs zullen in de eerste ronde deelnemen, waarna de winnaars doorgaan naar de volgende ronde. Daarin voegen 15 andere clubs zich bij de winnaars. De winnaars daarvan plaatsen zich samen met 8 rechtstreeks geplaatste clubs voor de derde ronde met in het totaal 22 clubs. De 11 winnaars van de derde ronde krijgen een plaats in de tweede kwalificatieronde van het UEFA Cup-toernooi.

Uitslagen

Eerste ronde (17-18 juni en 24-25 juni)

!style="background:#ff0000;" colspan="5"|Noordelijke regio
|-

|-
!style="background:#00ff00;" colspan="5"|Centrale/oostelijke regio
|-

|-
!style="background:#0000ff;" colspan="5"|  Zuidelijke/mediterrane regio 
|-

|}

Tweede ronde (1-2 juli en 8-9 juli)

!style="background:#ff0000;" colspan="5"|Noordelijke regio
|-

|-
!style="background:#00ff00;" colspan="5"|Centrale/oostelijke regio
|-

|-
!style="background:#0000ff;" colspan="5"|  Zuidelijke/mediterrane regio 
|-

|}

Derde ronde (15 en 22 juli)
De elf winnende teams kwalificeerden zich voor de UEFA Cup 2006/07

!style="background:#ff0000;" colspan="5"|Noordelijke regio
|-

|-
!style="background:#00ff00;" colspan="5"|Centrale/oostelijke regio
|-

|-
!style="background:#0000ff;" colspan="5"|  Zuidelijke/mediterrane regio 
|-

|}
^gespeeld op 16 juni

Kampioen
Omdat Newcastle United als enige van de Intertoto-winnaars de groepsfase van de UEFA Cup overleefde, kreeg de Engelse club de kampioenstrofee.

Statistieken

Scheidsrechters

Intertoto Cup
Europacupvoetbal 2006/07